Nebelhorn Trophy — ежегодный международный турнир по фигурному катанию, проводимый федерацией фигурного катания Германии в Оберстдорфе (Германия). Это одно из первых соревнований в сезоне. Фигуристы соревнуются в мужском, женском одиночном катании, парном катании и в спортивных танцах на льду.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Ссылки 

 Nebelhorn Trophy 2007
 Результаты 

2007 год в фигурном катании
Nebelhorn Trophy
Фигурное катание в сезоне 2007/2008